Palazzo San Giacomo ist der Name folgender Paläste in Italien:
 Palazzo San Giacomo (Neapel) in der Stadt Neapel, Region Kampanien
 Palazzo San Giacomo (Russi) in der Gemeinde Russi, Provinz Ravenna, Region Emilia-Romagna
 Palazzo San Giacomo (Vicenza) in der Stadt Vicenza, Region Venetien